Bassari peut désigner :

les Bassari, un groupe ethnique du Sénégal et de Guinée
le bassari, une langue parlée dans ces pays
 Bassari, village de la région du Nord au Cameroun
 Pays Bassari, trois régions distinctes dans le sud-ouest du Sénégal.

Voir aussi 
le bassaris (Bassariscus), un petit mammifère.